Un deck es una terraza dispuesta sobre un terreno, que puede estar elevada o no sobre este. Tradicionalmente se construyen con madera, pero hoy existen alternativas de madera compuesta y PVC.

Para la instalación de un deck, se apoyan de forma firme sobre el terreno (usualmente mediante zapatas de hormigón) un conjunto de pilares de madera, acero o aluminio. Los pilares soportarán un forjado de madera, acero o aluminio anclado a los mismos. Sobre el forjado se colocan finalmente las tablas que forman la terraza.

En función de las características del deck, este puede proporcionar espacios habitables o practicables tanto por encima como por debajo de la estructura. El material de trabajo permite añadir elementos de diseño como pérgolas, celosías, bancos o jardineras, obteniendo ambientes armónicos realizados íntegramente en madera.

Se instala de forma más limpia y rápidamente que una terraza de obra. A la vez el propio material estructural remata estéticamente la estructura sin necesidad de otros elementos impermeabilizantes, drenantes, estructurales o estéticos; como pueden ser necesarios en obra.

Materiales 

La madera usada en este tipo de estructuras deberá siempre estar preparada para su exposición al exterior. Diferenciaremos entre la madera usada para conformar la estructura y la madera que conforma la tarima.

La estructura se realiza por lo general con acero o madera de coníferas, previamente tratada para el exterior, mediante el uso de pilares encolados en prensa con adhesivos de resorcina, conformando cada unidad varios elementos más pequeños encolados de forma firme. Cada elemento es previamente tratado en autoclave. Una vez montada la estructura se termina preferiblemente con tinte / lasur, en base agua y a poro abierto, que nos permite obtener el color que deseemos en consonancia con la madera de la tarima.

La tarima puede ser de pino u otras coníferas, maderas tropicales, o maderas compuestas, previamente tratado en autoclave y terminado preferiblemente con tinte / lasur, en base agua y a poro abierto, que nos permite obtener el color que deseemos; o maderas tropicales como Ipé, con una resistencia natural frente a los agentes externos elevada debido a su alta densidad, en este caso el tratamiento más habitual es a base de aceites de teca y el color de acabado es del color natural de la madera parcialmente oscurecido por los aceites.

En los últimos años están popularizándose en el mercado las maderas sintéticas cuyas ventajas frente a la madera natural las hacen apropiadas para la elaboración de decks. También han surgido alternativas fabricadas 100% con policloruro de vinilo (PVC), un material que por su versatilidad y resistencia ofrece ciertas ventajas con respecto a la madera. Se estima que un deck de PVC dura entre dos y tres veces más que un deck de madera tradicional.

Véase también 
 Celosía
 Gazebo
 Patio
 Pérgola

Referencias

Enlaces externos 

Elementos de los jardines
Elementos arquitectónicos
Carpintería
Palabras y frases en inglés